Geografia:
 Lapònia és el territori tradicional del poble sami, situat al nord d'Escandinàvia i dividit entre quatre estats: Noruega, Suècia, Finlàndia i Rússia.
 Lapònia (Finlàndia) és una regió administrativa de Finlàndia i fins al 2009 també una província.
 La Lapònia Finlandesa és una província històrica de Finlàndia pròpia de la divisió de l'Imperi Suec.
 La Lapònia sueca és una província històrica de Suècia.
 Finnmark o la Lapònia noruega és el territori tradicional dels samis a Noruega.
 La província de Múrmansk a Rússia de vegades rep el nom de Lapònia russa en termes turístics.
 Història:
 La guerra de Lapònia va ser un enfrontament entre Finlàndia i el Tercer Reich al final de la Segona Guerra Mundial.